Dotzauer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Dotzauer
 Uwe Dotzauer

Tyska efternamn